День Святой Троицы:
 День Святой Троицы — христианский праздник.
 День Святой Троицы — в католицизме.
 День Святой Троицы — праздник и обряды дня в народном календаре у славян.